Gak!, het geluid van een gans;
 Grazer AK;
 Groot Arbeiders Komitee;
 Het voormalige Gemeenschappelijk Administratiekantoor, opgegaan in het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
 Afkorting Geplaatst Aandelen Kapitaal